Ву́лиця Джорджа Вашингтона — назва вулиць у деяких населених пунктах України та інших країн.

Вулиця Джорджа Вашингтона — вулиця в місті Львові